Hymer ist

 ein Markenname für Reisemobile und Caravans der Erwin Hymer Group

Hymer ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Hymer (1930–2013), deutscher Unternehmer
 Stephen Hymer (1934–1974), kanadischer Wirtschaftswissenschaftler
 Warren Hymer (1906–1948), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:

 Erwin-Hymer-Museum, Museum des mobilen Reisens in Bad Waldsee
 Huemer